Jméno a příjmení Jaroslav Brabec má více nositelů:

 Jaroslav Brabec (režisér) (* 1954) – český režisér a kameraman
 Jaroslav Brabec (atlet) (1949–2018) – český sportovec, atlet
 Jaroslav Brabec (lední hokejista) – český sportovec, hráč ledního hokeje
 Jaroslav Brabec (politik) (1869–1930) – český a československý politik za staročechy, po r. 1918 poslanec a senátor za národní demokraty
 Jaroslav Brabec (politik KSČ) (1930–???) – český a československý politik KSČ z Havlíčkobrodska, poslanec ČNR a FS za normalizace